Cinclidium diana é uma espécie de ave da família Muscicapidae.

É endémica da Indonésia.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências 

Cinclidium
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1834